La 2. Oberliga West fue la segunda división de fútbol de Alemania desde 1949 hasta la creación de la Bundesliga en 1963.

Historia 
Fue creada en 1949 como una de las tres ligas que formaron parte de la segunda división de Alemania conformada por equipos de la región de Nordrhein-Westfalen, en la que 16 equipos peleaban por el ascenso a la Oberliga West (I). Los dos mejores equipos de la temporada ascendían de categoría, mientras que los dos peores equipos descendían a la Verbandsliga.

Originalmente se tomó la decisión de desaparecer la liga en julio de 1955, pero la Federación Alemana de Fútbol decidió no hacerlo, por lo que la liga continuó operando hasta 1963 tras 14 temporadas de existencia luego de que naciera la Bundesliga como la nueva primera división de Alemania y la Regionalliga West (II) apareciera como la nueva segunda división alemana.

Ediciones Anteriores

Equipos por Temporada

Simbología

Notas 
 El SSV Wuppertal y TSG Vohwinkel se fusionaron en 1954 para formar al Wuppertaler SV.
 El Union Gelsenkirchen se fusionó con el Alemannia Gelsenkirchen para formar al Eintracht Gelsenkirchen en 1950.

Referencias

Enlaces externos 
  Das deutsche Fussball Archiv Tablas Históricas del Fútbol Alemán
  Oberliga West en Fussballdaten.de

Oberligas desaparecidas